Елово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Елово — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Россия 
 Елово — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Елово — село в Еловском районе Пермского края.
 Елово — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Елово — деревня в Красногорском районе Удмуртии.
 Елово — село в Ярском районе Удмуртии.